В Военно-воздушных силах РККА (СССР, России) существовало три 23-х истребительных авиационных полка:

 23-й истребительный авиационный полк (1938) сформирован 01.05.1938 г. сформирован в Киевском военном округе (г. Киев) на основе 36, 65 и 134 отдельных истребительных авиаэскадрилий на самолётах И-15бис. Вошёл в состав 69-й истребительной авиабригады ВВС КВО. 15.09.1941 г. переименован в 526-й истребительный авиационный полк. 06.12.1941 г. за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 348 526-й иап преобразован во 2-й гвардейский истребительный авиационный полк.
 23-й истребительный авиационный полк (1941) сформирован 23.08.1941 г. при 11-м запасном истребительном авиаполку Северо-Кавказского военного округа (г. Ростов-на-Дону) по штату 015/174 на основе 1 эскадрильи 17-го иап и 2 эскадрильи 170-го иап на самолётах ЛаГГ-3. 26.06.1942 г. переформирован в 23-й смешанный авиационный полк из личного состава 23-го иап и 200-й отдельной авиационной эскадрильи связи по штату 015/256 из двух эскадрилий на самолётах И-16 (получены от 43-го иап) и У-2. Вошёл в состав ВВС 21-й армии Юго-Западного фронта.
 23-й истребительный авиационный полк ПВО сформирован в 1950 году в составе 17-й истребительной авиационной дивизии ПВО 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО на аэродроме Ржев. Полк эксплуатировал самолёты МиГ-15, МиГ-17 и Су-9. В 1980 году полк расформирован в составе 2-го корпуса ПВО.
 23-й истребительный авиационный полк (формирования 2000 года) сформирован в августе 2000 года путём слияния 404-го иап и 60-го иап в 11-й армии ВВС и ПВО РФ (аэр. Орловка Амурской области). Ныне пункт базирования — аэропорт Дзёмги. 29 января 2018 года полку присвоено почётное наименование «Таллинский».

Примечания